Primera División 1964-1965 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1964-1965 – torneo di calcio spagnolo